Costalta ima više značenja:
 Costalta, Belluno
 Costalta, Piacenza
 Costalta, Reggio Emilia
 Costalta, Vicenza